Добровница може да се отнася за:

 Добровница, село в област Пазарджик, България;
 Добровница, село в община Крива паланка, Северна Македония;
 Добровница, река в Северна Македония.